Die BMW Open 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 26. April bis 2. Mai 2021 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Estoril die Millennium Estoril Open gespielt, die genau wie die BMW Open zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel aus dem Jahr 2019 war Cristian Garín, im Doppel hatte das Duo Frederik Nielsen und Tim Pütz diese Rolle inne. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier im Vorjahr nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 419.470 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 481.270 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 24. und 25. April 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in München